Masinga se poate referi la:

 Phil Masinga, fost fotbalist sudafrican
 Barajul Masinga, baraj situat pe râul Tana din Kenya